Одбојкашка репрезентација Бразила представља национални одбојкашки тим Бразила на међународним такмичењима. Три пута је освојила турнир на Летњим олимпијским играма и три пута Светско првенство. Девет пута су освајали Светску лигу. Дебитовали су у међународним такмичењима на првенству Јужне Америке 1951. године.

Олимпијске игре

Светско првенство

Светска лига 
 1990 – 3 место
 1991 – 5 место
 1992 – 5 место
 1993 – 1 место
 1994 – 3 место
 1995 – 2 место
 1996 – 5 место
 1997 – 4 место
 1998 – 5 место
 1999 – 3 место
 2000 – 3 место
 2001 – 1 место
 2002 – 2 место
 2003 – 1 место
 2004 – 1 место
 2005 – 1 место
 2006 – 1 место
 2007 – 1 место
 2008 – 4 место
 2009 – 1 место
 2010 – 1 место
 2011 – 2 место
 2012 – 6 место
 2013 – 2 место
 2014 – 2 место
 2015 – 5 место
 2016 – 2 место
 2017 – 2 место

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт
 ФИВБ профил

Бразил
Репрезентације Бразила